Плав'юк Микола Васильович — останній Президент УНР в екзилі (1989—1992), п'ятий Голова Організації українських націоналістів (1979—2012).
 Плав'юк Ярослава Володимирівна — українська громадська діячка, почесний член Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги.